Indonesië
 Pakal (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Pakal (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java